De Leeuwenborgh of De Leeuwenburg, een pand aan de Markt van 's-Hertogenbosch
ROC Leeuwenborgh, een regionaal opleidingencentrum in de regio Zuid-Limburg

Zie ook 
 Leeuwenberg (doorverwijspagina)
 Leeuwenburg (doorverwijspagina)